Bosznia-Hercegovina
Ribnica falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban 
Ribnica falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Észak-Macedónia
Ribnica falu Mavrovo i Rosztusa községben a Pologi régióban

 Horvátország
Ribnica falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében

 Montenegró
Ribnica folyó az ország délkeleti részén, a Morače mellékvize
Ribnica vár Podgoricában

 Szerbia
Ribnica folyó a délkeleti országrészben, az Ibra mellékvize
Ribnica falu Kraljevo községben, a Rašai körzetben

 Szlovénia
Ribnica falu és község Délkelet-Szlovéniában
Ribnica falu Brežice községben, az Alsó-Szávamenti régióban
Ribnica falu Pivka községben, Notranjsko-kraška régióban
Ribnica na Pohorju falu és község a Koruškai régióban
Ribnica folyó az ország déli részén